William Adam es un nombre de varón que hace referencia a:

William Adam, un malacólogo belga; o
William Adam, un arquitecto inglés.